Jeppe Højbjerg – calciatore danese
 Josephine Højbjerg – attrice danese
 Pierre-Emile Højbjerg – calciatore danese